Страсберг () — прізвище.

Відомі носії 
 Анна Страсберг (нар. 1939) — венесуельсько-американська акторка; дружина Лі Страсберг.
 Лі Страсберг (1901—1982) — американський театральний режисер, актор і продюсер.
 Пола Страсберг (1909—1966) — американська театральна акторка та педагог.
 Сьюзен Страсберг (1938—1999) — американська акторка; донька Лі Страсберг.

Див. також 
 Страсбург
 Штрасберг